Denumirea de Stoletovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Stoletovo, un sat în comuna Karlovo, regiunea Plovdiv;
 Stoletovo, un sat în comuna Opan, regiunea Stara Zagora.